Heiligenkreuz bei Baden
 Heiligenkreuz im Lafnitztal
 Heiligenkreuz am Waasen

Zie ook
 plaatsnamen met Heiligkreuz